Miejscowości w USA:
 Orchard – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Morgan
 Orchard – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mitchell
 Orchard – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Orchard – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Fort Bend
Gminy w USA:
 Orchard (ang. Orchard Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Wayne
 Orchard – zespół muzyczny